Vilhelm Schepelern kan syfta på:

 Vilhelm Schepelern (1844–1924), dansk läkare
 Vilhelm Schepelern (1880–1955), dansk skolman